Le tournoi Torneo Internacional PSA Sporta 2013 est l'édition 2013 du tournoi de squash Torneo Internacional PSA Sporta qui se déroule du 7 au  à Guatemala. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Josué Enríquez.

Miguel Ángel Rodríguez remporte la finale en s'imposant face à Stephen Coppinger.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 

2013
Sport au Guatemala en 2013
Squash en 2013
Sport en mai 2013